Regent kan have flere betydninger:

 Regent – et statsoverhoved
 i snævrere forstand: en rigsforstander
 Regent Herremagasiner – en tidligere dansk butikskæde